San Ivanjske noći (komedija), Shakespeareovo djelo 
 San ivanjske noći (opera), opera Benjamina Brittena